Афганіт — мінерал.
 Афганіт — російський комплекс активного захисту (КАЗ).